Sigma SD15 — цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат японской фирмы Sigma Corporation, о начале разработке которого компания сообщила 23 сентября 2008 года на выставке 2008 Photokina. Спустя более чем год на выставке PMA 2010 компания повторно анонсировала SD15, указав точные технические характеристики.

Описание 
Sigma SD15 представляет собой однообъективную цифровую зеркальную камеру со светочувствительной КМОП-матрицей с кроп-фактором 1,74 (физический размер матрицы: 20,7×13,8 мм).

От других цифровых зеркальных камер Sigma SD15 отличается в первую очередь матрицей Foveon X3 компании Foveon, в которой цветоделение на аддитивные цвета RGB проводится послойно, по толщине полупроводникового материала, с использованием физических свойств кремния. Матрица состоит из трех слоев по 4,69 млн пикселей разрешением 2652×1768 точек каждый. В сумме матрица состоит из 14,06 млн эффективных пикселей, но размер получаемого кадра составляет 4,69 млн пикселей (2652×1768 точек).

Отличия от SD14 
Ниже перечислены наиболее значимые отличия SD15 от SD14:
 новый процессор True II, как и в последних моделях DPx (модель SD14 имеет процессор True I);
 большой 3,0″ TFT экран c 460 тыс. пикселей (у SD14 экран 2,5″ со 150 000 тыс. пикселей);
 поддержка карт памяти SD/SDHC и MMC (SD14 поддерживает только карты памяти Compact Flash Type I/II);
 увеличенная вдвое чувствительность ISO — от 100 до 1600 единиц (в расширенном режиме 50—3200) — по сравнению с 100—800 (в расширенном режиме 50—1600) у SD14;
 увеличенный до 21 RAW-снимка буфер серийной съемки (в SD14 — до 7 RAW-снимков);
 автобрекетинг до 5 кадров для HDR-энтузиастов (до 3 кадров в SD14).

Совместимость 
Sigma SD15 совместима со всеми объективами и аксессуарами, производимыми компанией Sigma для своих камер:
 со всей линейкой объективов Sigma, начиная от 8-мм (сверхширокоугольного) и заканчивая 800-мм (сверхдлиннофокусным);
 со всей линейкой аксессуаров Sigma (например, батарейная ручка Power Grip PG-21, пульт дистанционного управления Remote Controller RS-31);
 со всей линейкой вспышек Sigma.

Примечания

Ссылки 
 Объявление о выпуске Sigma SD15
 Короткий обзор на dpreview.com
 Сайт компании Sigma
 Промосайт фотоаппарата Sigma SD15
 Русскоязычный сайт компании Sigma

Цифрозеркальные фотоаппараты Sigma
APS-C фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2010 году